Tungurahua (vulkaan), een vulkaan in Ecuador
Tungurahua (provincie), de provincie waar die vulkaan ligt